Fetzgesburg ist der Name verschiedener Burgen:

 Fetzgesburg (Haina), Burgstall einer Spornburg bei Haina, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Burg Sehlen (früher: Fetzgesburg), Burgstall bei Sehlen, Ortsteil von Gemünden, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen